Nefrit kan syfta på:

 Nefrit (kristall) – ett mineral
 Nefritiskt syndrom – en sjukdom